Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2015 – trzynaste mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 21–28 maja 2015 roku w Hawanie. Tytułu zdobytego w 2013 roku broniła reprezentacja Brazylii. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2015.

Informacje ogólne 
W zawodach wystąpiło dwanaście zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach, a ich stawką były dodatkowo trzy miejsca w turnieju finałowym mistrzostw świata oraz jedno w turnieju barażowym. Sędziowie zawodów.

Po raz trzeci z rzędu triumfowały Brazylijki, a dzięki awansowi do półfinałów miejsce w mistrzostwach świata uzyskały reprezentacje Kuby, Argentyny i Portoryko. Urugwaj, który otrzymał prawo występu w turnieju barażowym do MŚ, odmówił uczestnictwa w nim, podobnie postąpiły Grenlandia i Paragwaj, toteż w Kazachstanie zagrały reprezentantki Meksyku.

Kwalifikacje 
Według nowego systemu kwalifikacji przyjętego na kongresie w 2012 roku miały one się odbyć na zasadzie turniejów w poszczególnych regionach PATHF.

Jedno miejsce otrzymał zwycięzca turnieju w Ameryce Środkowej – w Hondurasie niepokonane okazały się reprezentantki Gwatemali.

Na przełomie marca i kwietnia 2015 roku odbyły się północnoamerykańskie kwalifikacje, a z sześciu uczestniczących zespołów awansu nie uzyskała jedynie Martynika.

Ameryka Północna i Karaiby 

Faza grupowa

Faza pucharowa

Ameryka Środkowa

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 25 kwietnia 2014 roku, a przed nim zespoły zostały podzielone na pięć koszyków.

Uczestnicy 
W wyniku losowania powstały dwie grupy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Panamerykańska Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2015 w piłce ręcznej
2015 na Kubie
Piłka ręczna na Kubie
Hawana